«Воровское шоссе» () — чёрно-белый фильм-нуар 1949 года, снятый Жюлем Дассеном.

Сюжет 
Шофёр Нико Гаркос, ветеран войны, возвращается домой и обнаруживает, что его отец, фермер и водитель грузовика, лишился обеих ног. Он узнаёт, что виной тому стал крупный воротила из Сан-Франциско Майк Филья. С помощью других дальнобойщиков и уличной проститутки Рики Гаркосу удаётся отомстить Филье и восстановить честь семьи. Однако столкновение с мошенником не проходит для Нико бесследно: он лишается своих денег, из-за чего теряет невесту.

В ролях 
 Ричард Конте — Нико Гаркос
 Валентина Кортезе — Рика
 Ли Джей Кобб — Майк Филья
 Барбара Лоуренс — Полли Фейбер
 Джек Оуки — Жлоб
 Миллрад Митчелл — Эд Кинни
 Джозеф Певни — Пит
 Моррис Карновски — Янко Гаркос
 Тамара Шейн — Партена Гаркос
 Дик Уэссел — таксист (в титрах не указан)

Ссылки 

Чёрно-белые фильмы США
Фильмы нуар
Фильмы Жюля Дассена
Фильмы США 1949 года